Фейт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эйгюранд. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19083.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 100 км восточнее Лиможа, в 75 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 64 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 52 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 85,9 %). Из 52 активных работали 49 человек (30 мужчин и 19 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез